Debissonia är ett släkte av kräftdjur. Debissonia ingår i familjen Cytheralisonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Debissonia